Chindia reprezintă momentul zilei dintre amiază și apusul soarelui, precum și un dans popular românesc. 
Filmul documentar etnografic Dansul original românesc "Chindia"  realizat de electricianul Anton C. Bottez este prima documentare filmată a acestui dans. Filmul a fost prezentat, în premieră, la "Circul Sidoli", la 11 martie 1907.
Chindia este o poezie de George Coșbuc publicată în Tribuna Poporului, Arad, 1900, nr. 52 (16/29 mart.)

Termenul se mai poate referi la:
Turnul Chindiei (sau Turnul Chindia), un monument istoric din Târgoviște, județul Dâmbovița
FC Chindia Târgoviște, echipă de fotbal din același oraș

Note
--Miehs (discuție) 6 ianuarie 2022 08:51 (EET)